Eilbek steht für:

 einen Fluss in Hamburg, siehe Wandse
 einen Stadtteil von Hamburg, siehe Hamburg-Eilbek
 eine Klasse von Containerschiffen, siehe Eilbek-Klasse